Това е списъкът с епизоди на сериала „Малки сладки лъжкини“ с оригиналните излъчвания в САЩ и България.

Сезони и епизоди

Сезон 1 (2010 – 2011)

Сезон 2 (2011 – 2012)

Сезон 3 (2012 – 2013)

Сезон 4 (2013 – 2014)

Сезон 5 (2014 – 2015)

Сезон 6 (2015 – 2016)

Сезон 7 (2016 – 2017)

Специални епизоди

Сладки мръсни тайни (2012) 
В периода между 12-и и 13-и епизод на трети сезон се излъчват кратки допълнителни епизоди в официалния сайт на сериала.

Списъци с епизоди на драматични сериали